Het tennistoernooi Australian Open werd in 2014 bij de mannen voor de 102e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 13 tot en met 26 januari 2014.

Titelverdediger Novak Đoković uit Servië was het tweede reekshoofd. Hij bereikte de kwartfinale.

Het toernooi werd gewonnen door de Zwitser Stanislas Wawrinka, die in de finale koppig standhield tegen de als eerste geplaatste Spaanse favoriet Rafael Nadal, die hij in vier sets op de knieën kreeg. De Zwitser schreef voor het eerst de Australian Open op zijn naam. Tevens werd hij de eerste speler in twintig jaar die zowel de nummer één als twee van de wereldranglijst tijdens een grandslamtoernooi wist te verslaan.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema ATP

Australian Open
ITF-toernooi in 2014